

Geografia
 Regno Unito
 Greenfield – centro abitato del Galles, situato nella contea del Flintshire

Stati Uniti d'America
 Greenfield – città della Contea di Monterey, California
 Greenfield – CDP della Contea di Kern, California
 Greenfield – città della Contea di Greene, Illinois
 Greenfield – capoluogo della Contea di Hancock, Indiana
 Greenfield – capoluogo della Contea di Adair, Iowa
 Greenfield – capoluogo della Contea di Franklin, Massachusetts
 Greenfield – città della Contea di Hennepin, Minnesota
 Greenfield – capoluogo della Contea di Dade, Missouri
 Greenfield – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 Greenfield – città della Contea di Saratoga, New York
 Greenfield – città della Contea di Highland, Ohio
 Greenfield – città della Contea di Blaine, Oklahoma
 Greenfield – township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Greenfield – township Contea di Erie, Pennsylvania
 Greenfield – township della Contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Greenfield – città della Contea di Weakley, Tennessee
 Greenfield – città della Contea di La Crosse, Wisconsin
 Greenfield – città della Contea di Milwaukee, Wisconsin 
 Greenfield – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 Greenfield – città della Contea di Sauk, Wisconsin

Musica
 Greenfield Festival – festival musicale svizzero

Pagine correlate 
Greenfields